Хлам:
 Хлам — твёрдые бытовые отходы.
 Хлам — короткометражный экспериментальный документальный фильм Джонни Деппа и Гибби Хэйнса.
 Х. Л. А. М. (Художники, Литераторы, Артисты, Музыканты) — литературно-артистический клуб, работавший в начале XX века в Киеве.
 Галерея Х.Л.А.М. — галерея современного искусства в Воронеже.